

Technique 
 Dans les mines, le roulage est le transport des produits (charbon, minerais mais aussi le stérile) entre les chantiers et les puits d'extraction.
 Dans l'industrie, le roulage d'usinage entre galets de forme (ex. filetage).

Transport

Terrestre 
Dans le monde du , le roulage était, autrefois, le transport des marchandises sur route par des voitures hippomobiles. On distinguait le roulage ordinaire, pour le transport de marchandises pondéreuses à petite vitesse (PV), du roulage accéléré pour le transport de marchandises de valeur ou périssables à grande vitesse (GV).

Par transposition, le chemin de fer reprit cette dénomination à son compte en distinguant également le roulage ordinaire (RO) du roulage accéléré (RA). Pour ses transports par wagon, le chemin de fer réutilisa les mêmes initiales mais en substituant le mot régime au mot roulage.

Aéronautique 
En aéronautique, le roulage est la phase précédant le décollage et suivant l'atterrissage.

Agriculture 
 En agriculture et jardinage, le roulage est une opération culturale consistant à passer un rouleau agricole assez lourd sur le sol pour l'aplanir et favoriser l'ensemencement et le tallage ; il est conseillé de le pratiquer sur terrain sec aussi bien pour les cultures agricoles que pour un simple gazon.
 Dans le monde viticole, le roulage est l'action de déplacer un tonneau en le faisant rouler, que ce soit sur son cercle de fond, ou sur le bouge (partie bombée).

Autres 
Un roulage est un agent de la police routière. 

Le roulage est un terme populaire utilisé par les consommateurs de tabac et de cannabis qui définit l'action de rouler sa cigarette. 

Travail du sol
Homonymie